Franck Le Hen est un acteur, dramaturge et metteur en scène français qui s'est fait connaître du grand public en 2007 avec le spectacle Les homos préfèrent les blondes.

Biographie 
Après une enfance et une adolescence dans la région bordelaise et une formation théâtrale (Georges Bigot, Pierre Debauche...) qui le mène à la licence, il monte à Paris où il interprète plusieurs rôles dans différentes pièces de théâtre (entre autres La Sortie au théâtre d'après Karl Valentin (1er prix Moisson d'avril Scène Nationale de Sénart) , Lit et autres possibilités et Un cœur de père de Christophe Botti, Ne m'appelle plus Baby chérie c'est fini et Je serai toujours là pour te tuer de Sophie Tonneau).

En 2005, il joue au Théâtre Comedia dans Theatrouille d'Alex Goude, spectacle pour lequel il apprend les claquettes dans une mise en scène de Christine Hadida.

Puis en 2007, il coécrit avec Eleni Laiou, la pièce Les homos préfèrent les blondes dans laquelle il interprète le double rôle de Nicolas et Dallas aux côtés de Alex Goude, Aurélie Nollet, Benjamin Bove, Jean Jacques Bathie, Sébastien Almar, Sébastien Siloret, David Chenaud. Programmée aux théâtres Le Temple, Le Méry et La Grande Comédie, la pièce dépasse les huit cents représentations. Elle est présente au Festival d'Avignon en 2008 et diffusée sur France 4. Elle existe également en DVD (Optimale). La première mise en scène de cette pièce a été signé Tristan Petitgirard puis reprise par Christine Hadida.

Sa pièce Bonjour ivresse !, qu'il écrit seul, qu'il joue et qu'il co-met en scène avec Christine Hadida, est un nouveau succès au Théâtre Le Méry, Théâtre Rive Gauche puis au Théâtre Le Temple, Théâtre Les feux de la rampe, le Théâtre du Petit Gymnase et au Théâtre de Dix Heures. Bonjour ivresse ! a été diffusée sur France 4 en direct du Palais des Glaces et est également disponible en DVD. La pièce a été adaptée en Argentine et au Canada. Depuis 2010 presque une trentaine de comédiennes/comédiens se sont succédé dans les 4 rôles de cette comédie : Agnès Miguras, Caroline Anglade, Frank Delay, Caroline Gaget, Mélanie Kah, Léa François, Karina Marimon, Kevin Miranda, Ariane Mourier, Amélie Etasse , Nicolas Vitiello, Lola Marois Bigard, Thomas Lempire  La marraine et la voix off de cette comédie est Chantal Lauby.

En 2013, il fait appel aux internautes pour produire le show case de Revenir un jour au Palais des Glaces. À la suite du succès de ce show case une première version sera programmée au Palais de Glaces de mai à septembre 2014 dans une mise en scène d'Olivier Macé avec Edouard Collin, Rodolphe Sand, Christine Lemler et David Tournay. Une nouvelle version voit le jour en 2015, "Revenir un jour (remix)" de février à mai au Théâtre Les Feux de la Rampe dans une mise en scène d'Eric Delcourt avec, entre autres, Olivier Benard, Emmanuelle Boidron, Elodie Wallace, Pierre Cabanis, Esteban Challis Ce spectacle raconte le come-back d'un Boys band, 15 ans après leur succès (le titre lead du « faux groupe » les Oneagain4 a été composé par Frédéric Château).

Sa nouvelle comédie La famille est dans le pré ! qu'il a écrit et dans laquelle il joue également, se crée en janvier 2014 en province puis s’installe sur Paris au Théâtre Edgar de décembre 2014 à avril 2015. Cette pièce a 6 personnages, mis en scène par Luq Hamett, a été défendu sur scène par, entre autres, Mélanie Kah, Agnès Miguras, Lola Marois Bigard, Frank Delay, Pétronille Moss, Michelle Bardollet...

Entre-temps, Franck participe au court-métrage Has Been de Lorene Cadeau, co-écrit le texte de la nouvelle chanson de Jakie Quartz "Mise à l'épreuve" et joue le rôle de Patrice Donovan dans le pilote de la série S.T.A.R.S. de Marc Boubli.

En 2015 il démarre une nouvelle aventure La star et son gorille, une comédie à 2 personnages sur la tolérance mis en scène par Christine Hadida, qui voit le jour en septembre 2015 et qui va se jouer d’octobre à décembre au Théâtre du Petit Gymnase (avec Sébastien Perez puis Anthony Joubert) .

En parallèle, Eric Delcourt lui propose d'interpréter le rôle de Guen dans sa nouvelle comédie Les favoris première création du nouveau Théâtre de Dix heures.

Une deuxième version de La star et son gorille voit le jour à partir de mars 2016 avec cette fois-ci Kamel Djibaoui à ses côtés. Après le Petit Gymnase et la Comédie Caumartin (été 2016) c'est au Théâtre de Dix Heures que s'installe le duo de novembre à décembre 2016.

Après avoir fêté ses 6 ans à l'affiche, sa comédie Bonjour ivresse! s'installe avec succès à la Comédie Caumartin à partir du 14 avril 2016, dépassant les 1800 représentations et accueillant régulièrement de nouvelles recrues dans l'équipe comme Emmanuelle Boidron, Karine Dubernet, Sylvain Potard, Laurie Marzougui.

En 2017 Bonjour ivresse! prolonge au Théâtre Daunou et fête ses 7 ans à l'affiche le 23 mars, affichant plus de 2500 représentations au compteur! Christine Anglio, Olivier Benard et Sébastien Siloret viennent s'ajouter à la liste déjà longue des comédiens ayant joué dans cette comédie désormais culte ! S'ensuit une tournée en France et en Suisse durant le premier trimestre 2018. Malgré des opportunités de prolongations sur Paris, Franck Le Hen décide de mettre fin à cette belle aventure de 8 ans.

Après plus de 12 ans non-stop passé sur scène, Franck Le Hen décide de s'octroyer une pause en tant que comédien à partir d'avril 2018 et se consacre entièrement à l'écriture et se plonge notamment dans des recherches historiques et sociales pour de nouveaux projets.

En 2019, il écrit et co-met en scène Derniers baisers. Cette comédie, à la fois piquante et nostalgique, est programmée sur Paris à La Grande Comédie du 3 mai au 10 juillet avec comme interprètes : Caroline Gaget, Magalie Madison et Matthieu Nina.

Il co-écrit avec Sandra Sanji Non non j'fais pas la gueule,  une comédie à deux personnages autour du syndrome de Möbius. Après l'avoir présenté en lecture publique le 24 janvier 2019 à l'Auditorium Louis Lumière à Paris, cette pièce « inclusive » autour de la différence et du harcèlement scolaire mis en scène par Cyril Garnier, sera proposée et diffusée à la fois dans un cadre classique et scolaire.  

Début 2020, Franck Le Hen fait son retour en tant que comédien dans sa nouvelle comédie Comme un boomerang , programmée à partir du 30 janvier à l'Apollo Théâtre sur Paris. Le rôle principal de cette nouvelle pièce est interprété par Axel Huet , le héros de la série "En famille" sur M6. Florence Fauquet, Laurie Marzougui et Franck Le Hen complètent la distribution. Cette nouvelle comédie, dans la lignée de Bonjour ivresse ! est mis en scène par Cyril Garnier.

En plein succès, Comme un boomerang est mis en pause "forcée"  le 12 mars 2020 pour cause de confinement. Franck Le Hen participe alors aux videos du Mug club et en profite pour offrir aux internautes une représentation inédite de Bonjour ivresse! sur sa chaine Youtube, réunissant presque 60 000 spectateurs en quelques jours.

Durant le confinement, il rejoint l’équipe des coach/répétiteur/directeurs d’acteur de la série Plus belle la vie et écrit et met en scène A mon étoile une comédie dramatique avec Lionel Tim (ex link-up) et Roy Cavus. Mosimann compose pour l’occasion une chanson inédite. Un premier show case est prévu le 28 septembre 2021 sur Paris au Théâtre Le Grand Point Virgule. À la suite du succès de ce show case, quatre nouvelles dates exceptionnelles sont programmées dans la même salle les 23/30 novembre et les 5/28 décembre 2021. 

Juin 2021, une production propose à Franck Le Hen de reprendre Bonjour ivresse ! durant tout l’été sur Paris. Il accepte à condition de n’avoir personne en alternance comme partenaire. Il constitue donc une toute nouvelle équipe. Clair Jaz, Eleonore Sarrazin et Cyril Garnier complètent ce nouveau quatuor à ses côtés. Cette reprise est programmée du 9 juillet au 11 septembre 2021 au Théâtre Trevise. À la suite d'une blessure de Clair Jaz, le rôle de Wanda est repris par Laurence Joseph à partir de septembre. Cette reprise étant un succès, des prolongations sont programmées dans la grande salle de l'Apollo theatre jusqu'au 31 décembre. David Ban rejoint l'équipe dans le rôle de Raphael à partir du 6 novembre 2021.

Théâtre 

 2005 : Théatrouille (comédien)
 2006 : Croque-moi! (comédien)
 2007/2009 : Les homos préfèrent les blondes (comédien, co-auteur)
 2007/2009 : Je serai toujours là pour te tuer (comédien)
 2010/2018 : Bonjour Ivresse! (comédien, auteur, co-metteur en scène)
 2013/2015 : Revenir un jour (comédien, auteur)
 2014/2015 : La famille est dans le pré (comédien, auteur)
 2015/2016 : La star et son gorille (comédien, auteur)
 2015 : Les favoris (comédien)
 2019 : Derniers baisers (auteur, metteur en scène)
 2020 : Comme un boomerang (comédien, auteur)
 2021/2022 : Bonjour ivresse! (Reprise) (comédien, auteur, metteur en scène)
 2021/2022 : A mon étoile (auteur, metteur en scène)

Filmographie 
 2021 : Plus belle la vie (France 3)

Notes et références 

Acteur français de théâtre
Dramaturge français du XXIe siècle
Metteur en scène français
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)